Némésis est la déesse de la juste vengeance des dieux dans la mythologie grecque. De manière générique, . Son nom peut également désigner :

Histoire 

 L'opération Némésis est une opération menée dans les années 1920 pour exécuter les responsables du génocide arménien ayant échappé à la justice.

Astronomie 

 Némésis est le nom donné à une étoile hypothétique qui accompagnerait le Soleil.

Aéronautique, astronautique 

 Le Sharp Nemesis NXT est un kit d'avion conçu pour les courses d'avion.
 Nemesis est le nom de code d'une famille de satellites militaires américains dédiés au renseignement d'origine électromagnétique.

Littérature 

 Némésis, roman d'Isaac Asimov publié en 1989 ;
 Némésis, roman de Shaun Hutson publié en 1989 ;
 Nemesis, roman de Lindsey Davis publié en 2010, constituant le  de la série des enquêtes de Marcus Didius Falco ;
 Némésis, roman de Philip Roth publié en 2010.
 Némésis (), roman policier d'Agatha Christie mettant en scène Miss Marple, publié en 1971, qui a connu plusieurs adaptations.
 Némésis, série de bande dessinée, publiée à partir de 1997.
Némésis médicale, essai d'Ivan Illich publié en 1975.
Némésis est une œuvre d'Alphonse de Lamartine.

Films, téléfilms

Films 
 Star Trek : Nemesis, film de Stuart Baird sorti en 2002.
 , film de Nicole Mosleh tourné en 2006 mais paru seulement en 2010. Il s'agit du dernier film dans lequel a joué Ulrich Mühe avant sa mort en 2007 ;
 Nemesis (), film de Christophe Deroo, sorti en 2017.

Téléfilms 
 Némésis (), téléfilm de la série britannique Miss Marple, diffusé en 1989 sur BBC One ;
 Némésis (), téléfilm de la série britannique Miss Marple, diffusé en 2008 sur ITV.

Musique

Albums 

 Nemesis, album de  sorti le  ;
 Nemesis, album du groupe de  finlandais  sorti le  ;
 Nero Nemesis, album du rappeur Booba sorti le .

Chansons 

 Nemesis, chanson de  présente sur l'album  sorti en 1985 ;
 Nemesis, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Nemesis, chanson des  présente sur l'album  sorti en 2002 ;
 Nemesis, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Nemesis, chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 Nemesis, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Nemesis, chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 Nemesis, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Nemesis, chanson de  présente sur l'album Nemesis sorti le  ;
 Nemesis, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 My Nemesis, chanson de Five Finger Death Punch présente sur l'album Got Your Six sorti le  ;
 Divine Nemesis, chanson de Nightmare présente sur l'album Aeternam sorti le 2 octobre 2020.

Divers 
 Némésis,  gravure sur cuivre d’Albrecht Dürer datable vers 1502 ;
 Nemesis, premier navire de guerre océanique britannique à coque de fer ;
 Nemesis, film d'Albert Pyun sorti en 1993 ;
 Némésis (Stargate), dernier épisode de la saison 3 de la série télévisée Stargate SG-1 diffusé en 2000 ;
 Nemesis, titre secondaire de quelques portages du jeu vidéo Gradius créé par Konami sur borne d'arcade, sorti en 1985, des adaptations sont faites la même année, sur MSX, puis sur différents autres micro-ordinateurs et consoles :
 Nemesis, opus dérivé de la série Gradius, sur Game Boy, sorti en 1990 ;
 Nemesis, monstre du jeu vidéo Resident Evil 3: Nemesis ;
 Nemesis, montagnes russes situées à Alton Towers (Angleterre) ;
 Nemesis Inferno, montagnes russes inversées situé au Thorpe Park (Angleterre) ;
 Nemesis, de son vrai nom Tim Lipovšek, joueur professionnel de League of Legends ;
 Nemesis, jeu de société, sorti en 2018 ;
 Nemesis (Collectif ParaZit Urb’1), rappeur conscient et chroniqueur en musique urbaine locale originaire de Lyon (Rhône) ;
 Collectif Némésis, mouvement alterféministe identitaire fondé en France en octobre 2019. Un collectif du même nom et de même idéologie voit le jour en Suisse en 2021.